Прислон — название населённых пунктов:

Россия 
 Прислон — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Прислон — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Прислон — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области, Покровское сельское поселение.
 Прислон — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области, Самотовинское сельское поселение.
 Прислон — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Прислон — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Прислон — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Прислон — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Прислон — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.